Доро́жкин — русская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Дорожкин, Андрей Геннадьевич (1967—2021) — российский историк, доктор исторических наук.
 Дорожкин, Василий Иванович (род. 1955) — российский учёный.
 Дорожкин, Денис Игоревич (род. 1987) — российский футболист, нападающий.
 Дорожкин, Евгений Михайлович (род. 1958) — советский и российский учёный.
 Дорожкин, Михаил Анатольевич (род. 1974) — российский актёр.
 Дорожкин, Николай Афанасьевич (1905—1993) — белорусский советский учёный, академик.

Топоним 
 Дорожкин — хутор в Даниловском районе Волгоградской области России.